

Biologia 
Trigona –  genere della famiglia delle Apidae

Persone 
Trigona –  famiglia nobiliare siciliana
Alex Sceberras Trigona – politico maltese
Antonio Maria Trigona – arcivescovo cattolico italiano
Domenico Trigona di Sant'Elia – nobile e politico italiano
Emanuele Trigona – ingegnere, dirigente d'azienda e politico italiano
Ferdinando Trigona Della Floresta – avvocato e politico italiano
Filippo Trigona – vescovo cattolico italiano
Gaetano Trigona e Parisi – cardinale italiano
Matteo Trigona – arcivescovo cattolico italiano
Romualdo Trigona di Sant'Elia – nobile e politico italiano
Vespasiano Trigona – nobile e dirigente sportivo italiano
Vincenzo Trigona, marchese di Canicarao – nobile e politico italiano

Pagine correlate 
Trigono (disambigua)